1999 steht für:
 das Jahr 1999
 1999 (Album), ein Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1982
 1999 (Lied), ein Lied des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1982
 1999 – The New Master, eine EP des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1999
 1999 Deluxe, ein postum erschienenes Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 2019
 1999 (Zeitschrift), Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, erschien bis 2002, Hg. Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts, Nachfolgerin der Zeitschrift ist Sozial.Geschichte Online, dort Links zu allen Ausgaben, auch unter den verschiedenen alten Titeln (Volltexte)